1970 Голяма награда на Австрия е 2-рото за Голямата награда на Австрия и девети кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 16 август 1970 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Това е първото състезание на новопостроената писта.

Класиране

Бележки 
 Това е единствения подиум в кариерата на немския пилот Ролф Щомелен

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 
 Гран-при Австрии 1970 года 
 AUSTRIAN GP, 1970 

Голяма награда на Австрия